Lodewijk van Orléans is de naam van:
 Lodewijk I van Orléans (1372-1407), broer van koning Karel VI van Frankrijk 
 Lodewijk XII van Frankrijk (1462-1515), hertog van Orléans (1465-1498) en koning van Frankrijk (1498-1515)
 Lodewijk van Orléans (1703-1752), hertog van Orléans
 Lodewijk van Orléans (1814-1896), hertog van Nemours